Pontus Johan Tidemand (* 10. Dezember 1990 in Charlottenberg) ist ein schwedischer Rally- und Rallycross-Fahrer.

Karriere 

Die vom Stiefvater Henning Solberg, Bruder von Petter Solberg, geförderte Motorsportkarriere von Pontus Tidemand begann schon als Junge bei kleinen Rennen.

Zwischen 2003 und 2007 fuhr Tidemand Kart und gewann die nordische sowie die schwedische Meisterschaft. Er versuchte sich 2008 an Rundstreckenrennen in Skandinavien. Er entschied sich jedoch für Rallyes und nahm den Subaru Cup 2009 und 2010 in Angriff. In der ersten Saison wurde er Zweiter in der Meisterschaft und im darauffolgenden Jahr gewann er den Cup.
Im Jahr 2011 gewann Tidemand die schwedische Rallye-Meisterschaft, danach gab er 2012 sein Debüt in der Rallye-Weltmeisterschaft. Bei der Rallye Schweden schied er auf dem vierten Rang liegend wegen technischen Problemen an seinem Škoda Fabia aus.

2013 dominierte Tidemand die Junior WRC (JWRC) und gewann die Meisterschaft, nachdem er im Vorjahr bereits Dritter wurde. Er siegte bei den Rallyes in Portugal, Deutschland und Frankreich, er feierte insgesamt fünf von sechs möglichen Podestplätzen während der Saison. In der Klasse WRC2 startete Tidemand im Jahr 2014 mit einem Ford Fiesta R5. Er bewies sein Talent bei der Rallye Deutschland, die er gewinnen konnte. Obwohl er nur drei Rallyes fuhr in der WRC2 belegte der Schwede den siebten Platz in der Meisterschaft.

Tidemand unterschrieb für die Saison 2015 bei Škoda in der WRC2. Nebenbei startet er auch in der Asia Pacific Championship wo er den Titel gewann. In der WRC2 war er ebenfalls erfolgreich mit dem Sieg bei der Rallye Spanien. Am Ende der Saison lag er auf dem fünften Gesamtrang.

2016 folgte eine vollständige WRC2-Saison mit Škoda Motorsport. Zusammen mit seinem neuen Beifahrer Jonas Andersson wurde er fünfter in der Meisterschaft. Ein Jahr später gewann er die WRC2-Serie mit fünf Siegen aus sechs Rallyes. Im Jahr 2018 belegte er Gesamtrang zwei in der WRC2. Tidemand fuhr in einem M-Sport Ford WRC 2019 einige WM-Läufe, in Großbritannien erzielte er mit dem siebten Rang sein bestes Saisonresultat.

Einzelergebnisse

WRC

WRC2

WRC Academy / JWRC

Weblinks 

 Offizielle Website Pontus Tidemand: https://www.pontustidemand.se/
 Offizielle Website WRC: https://www.wrc.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Schweden)
Geboren 1990
Mann